Blue Mound kan syfta på:

 Blue Mound, Illinois
 Blue Mound, Kansas
 Blue Mound, Texas